Mammoeten (Mammuthus), een groep uitgestorven olifantachtigen
Mammoet (bedrijf), een Nederlands bedrijf
Mammoet (snack), een frituursnack
Mammoet, een buurt in de wijk Plaswijck (Gouda)
Mammoet (theatervoorstelling)
De Mammoet, een beeld in de Nederlandse plaats Groessen
Mammoet (Homme Veenema), een beeld bij het Nationaal Veenpark in Barger-Compascuum
Iets dat groot is: een mammoettanker, de Mammoetwet, de mammoetboom

Zie ook
Mammut (mastodont), een geslacht van uitgestorven slurfdieren
Mammoth Cave National Park
Wet op het voortgezet onderwijs of Mammoetwet
Mammoth (doorverwijspagina)
Mammoth (Kayak), een single van Kayak
 Mahmoed, mannelijke voornaam